Чемпионат Люксембурга по шахматам () проводится Шахматной федерацией Люксембурга с 1932 г.

Турнир является ежегодным. Во время Второй мировой войны первенство страны не разыгрывалось. Результаты турнира 1957 г. были аннулированы, а сам турнир признан несостоявшимся.

С 1976 г. параллельно с главным соревнованием проводятся массовые турниры для шахматистов с рейтингом Эло от 1700 до 2000 и ниже 1700.

Хронологическая таблица

Примечания 

Люксембург
Шахматы
Шахматы в Люксембурге